TKP Tczew – tczewski klub sportowy
 TKP Elana Toruń – toruński klub sportowy
 TKp – parowóz tendrzak z 1950
 TKP – turecka komunistyczna partia polityczna